Velika nagrada Emilije - Romanje 2020 je trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 1. novembra 2020 na dirkališču Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imoli. Šlo je za prvo dirko za Veliko nagrado Emilije - Romanje ter prvo dirko Formule 1 na dirkališču v Imoli po štirinajstih letih in dirki za Veliko nagrado San Marina 2006. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretji pa je bil Daniel Ricciardo, Renault. Mercedes si je z dvojno zmago že zagotovil rekordni sedmi zaporedni naslov konstruktorskega prvaka.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:14,221
|1:14,585
|1:13,609
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:14,229
|1:14,643
|1:13,706
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:15,034
|1:14,974
|1:14,176
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:15,183
|1:14,681
|1:14,502
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:15,474
|1:14,953
|1:14,520
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:15,402
|1:14,745
|1:14,572
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:15,123
|1:15,017
|1:14,616
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|1:15,412
|1:15,022
|1:14,696
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:15,274
|1:15,051
|1:14,814
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:15,528
|1:15,027
|1:14,911
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|1:15,407
|1:15,061
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|1:15,352
|1:15,201
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:15,760
|1:15,323
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:15,571
|1:15,385
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|1:15,822
|1:15,494
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |8
|data-sort-value="gro"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:15,918
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:15,939
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:15,953
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:15,987
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |99
|data-sort-value="gio"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:16,208
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|63
|1:28:32,430
|align="center" |2
|align="center" |26
|-
!2
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|63
| +5,783
|align="center" |1
|align="center" |18
|-
!3
|align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|63
| +14,320
|align="center" |5
|align="center" |15
|-
!4
|align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|63
| +15,141
|align="center" |8
|align="center" |12
|-
!5
|align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|63
| +19,111
|align="center" |7
|align="center" |10
|-
!6
|align="center" |11
|data-sort-value=per"| Sergio Pérez
|Racing Point-BWT Mercedes
|63
| +19,652
|align="center" |11
|align="center" |8
|-
!7
|align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|63
| +20,230
|align="center" |10
|align="center" |6
|-
!8
|align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|63
| +21,131
|align="center" |9
|align="center" |4
|-
!9
|align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|63
| +22,224
|align="center" |18
|align="center" |2
|-
!10
|align="center" |99
|data-sort-value="gio"| Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|63
| +26,398
|align="center" |20
|align="center" |1
|-

!11
|align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|63
| +27,135
|align="center" |19
|
|-
!12
|align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|63
| +28,453
|align="center" |14
|
|-
!13
|align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|63
| +29,163
|align="center" |15
|
|-
!14
|align="center" |8
|data-sort-value="gro"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|63
| +32,935
|align="center" |16
|
|-
!15
|align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|63
| +57,284
|align="center" |6
|
|-
! data-sort-value="16" | Ods
|align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
|Williams-Mercedes
|51
|Trčenje
|align="center" |13
|
|-
! data-sort-value="17" | Ods
|align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|50
|Predrta guma/Zavrten
|align="center" |3
|
|-
! data-sort-value="18" | Ods
|align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|47
|Illness
|align="center" |17
|
|-
! data-sort-value="19" | Ods
|align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|27
|Menjalnik
|align="center" |12
|
|-
! data-sort-value="20" | Ods
|align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|8
|Puščanje hl. tek.
|align="center" |4
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2020